Die Nottingham Open 1996 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Juni 1996 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1996 und wurde im Freien Rasen ausgetragen.

Bei der zweiten Ausgabe des Turniers verlor der Titelverteidiger Javier Frana in der ersten Runde. Es gewann dieses Jahr der Niederländer Jan Siemerink, der an Position fünf gesetzt war, seinen zweiten von vier Einzeltiteln. Im Finale schlug er den Australier Sandon Stolle, der sein einziges Finale seiner Karriere erreicht hatte.
Im Doppel schieden die Vorjahressieger Luke und Murphy Jensen im  Viertelfinale aus. Überraschend gewann die mit einer Wildcard gestartete Paarung aus Mark Petchey und Danny Sapsford das Turnier. Dies blieb ihr einziger Turniersieg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1996
Tennisturnier in Nottingham